

Елірія — місто, штат Огайо
 Елірія — селище, штат Небраска